El paral·lel 56º nord és una línia de latitud que es troba a 56 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 56° de latitud nord, un grau de longitud equival a  62,393 km; la longitud total del paral·lel és de 22.461 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 6.209 km i a 3.793 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 56º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 11.231 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 7.586 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 17 hores i 37 minuts a l'estiu, i 6 hores i 57 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 56º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Jutlàndia (continent)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Kattegat
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Samsø, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sjælland
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Øresund
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al nord de Daugavpils
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 13 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 17 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al nord de Moscou
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - la península d'Alaska
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska - Passa al sud de les illes Semidi, i al nord de l'illa Chirikof, Alaska,  Passa al sud de l'illa Kuiu, Alaska, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Alaska – illa Kosciusko, illa Príncep de Gal·les, illa Etolin i el sud-est d'Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica Alberta Saskatchewan Manitoba Ontàrio
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Hudson
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – illa de Flaherty Island i illa d'Innetalling
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Hudson
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Quebec Terranova i Labrador
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Escòcia - illa de Jura
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Jura
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Escòcia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Firth of Forth
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a través del pont del Forth, i al nord d'Edimburg
|-
| 
! scope="row" | 
| Escòcia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 55º nord
 Paral·lel 57º nord

Referències 

Línies de latitud